Lizarralde ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Astigarraga Lizarralde (1940–2017), spanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Yurimaguas
 Juan Ignacio Lizarralde (* 1979), uruguayischer Golfspieler